La Coppa della Federazione calcistica dell'Asia meridionale 2021 (in inglese 2021 SAFF Championship), nota anche come 2021 SAFF Ooredoo Cup per motivi di sponsorizzazione, è stata la 13ª edizione della Coppa della Federazione calcistica dell'Asia meridionale organizzata dalla SAFF e la cui fase finale si è svolta alle Maldive. È iniziata venerdì 1 e si è conclusa sabato 16 ottobre 2021.

Stadio

Squadre partecipanti 
Al torneo hanno partecipato sette nazionali, così classificate nel ranking FIFA il 16 settembre 2021:

  (107º)
  (158°)
  (168°)
  (189°)
  (205°)

Fase a gironi

Finale

Finale

Statistiche

Classifica marcatori 
5 reti
 Sunil Chhetri

3 reti
 Ali Ashfaq

2 reti
 Anjan Bista

1 rete

 Yeasin Arafat
 Topu Barman
 Sumon Reza
 Manvir Singh

 Hamza Mohamed
 Manish Dangi
 Ayush Ghalan
 Suman Lama

 Dillon De Silva
 Marvin Hamilton
 Suresh Singh Wangjam

Note

Altri progetti 

2021